Conow steht für:
 Conow (Feldberger Seenlandschaft), Ortsteil von Feldberger Seenlandschaft, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Conow (Malliß), Ortsteil von Malliß, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 das Kali- und Steinsalzbergwerk Conow im Ortsteil Conow der Gemeinde Malliß

Siehe auch:
 Konow
 Kono